Regierung Staaff steht für folgende Regierungen in Schweden:

 Regierung Staaff I (1905/06)
 Regierung Staaff II (1911–1914)